Lake Lucerne ist der Name folgender geographischer Objekte:

Seen:
 Lake Lucerne (Kalifornien)
 Lake Lucerne (Orlando, Florida)
 Lake Lucerne (Polk County, Florida), See bei Winter Haven
 Lake Lucerne (Georgia)
 Lake Lucerne (Ohio)
 Lake Lucerne (Wisconsin)

Orte:
 Lake Lucerne, Ortsteil von Miami Gardens, Florida
 Lake Luzerne (Town, New York)
 Lake Luzerne (CDP, New York)
 Lake Luzerne (See, New York)
 Lake Luzerne-Hadley, New York

Siehe auch:
 Lucerne
 Luzern (Begriffsklärung)
 Luzerne (Begriffsklärung)